|-
| (40201) 1998 SO13||||21 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40202) 1998 SN26||||24 вересня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (40203) 1998 SP27||||24 вересня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40204) 1998 SV27||||23 вересня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (40205) 1998 SU30||||19 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 40206 Лениці (Lhenice)||||26 вересня 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (40207) 1998 SE44||||23 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40208) 1998 SK53||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40209) 1998 SU55||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40210) 1998 SL56||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40211) 1998 SC57||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40212) 1998 SC58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40213) 1998 SQ58||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40214) 1998 SR63||||29 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40215) 1998 SZ69||||21 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40216) 1998 SF79||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40217) 1998 SM87||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40218) 1998 SQ97||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40219) 1998 SX111||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40220) 1998 SH122||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40221) 1998 SG136||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40222) 1998 SJ137||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40223) 1998 SX142||||26 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40224) 1998 SJ143||||23 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40225) 1998 SX144||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40226) 1998 SA145||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 40227 Таїті (Tahiti)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40228) 1998 TR1||||12 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40229) 1998 TO3||||14 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 40230 Rozmberk||||14 жовтня 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| (40231) 1998 TS6||||14 жовтня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40232) 1998 UD||1998 UD||16 жовтня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40233) 1998 UH2||||20 жовтня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40234) 1998 UG4||||21 жовтня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40235) 1998 UX7||||23 жовтня 1998||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40236) 1998 UF33||||28 жовтня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40237) 1998 VM6||||11 листопада 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (40238) 1998 VR13||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40239) 1998 VY16||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40240) 1998 VV37||||10 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40241) 1998 VA46||||15 листопада 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40242) 1998 VU46||||14 листопада 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40243) 1998 WH1||||18 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40244) 1998 WP4||||17 листопада 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40245) 1998 WO7||||23 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40246) 1998 WV18||||21 листопада 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40247) 1998 XK4||||11 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40248) 1998 XF5||||12 грудня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (40249) 1998 XM11||||13 грудня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (40250) 1998 XG16||||14 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40251) 1998 XK87||||15 грудня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40252) 1998 YE6||||22 грудня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40253) 1999 BB1||||17 січня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40254) 1999 BB26||||21 січня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Сауро Донаті,Маттео Сантанело
|-
| (40255) 1999 CN4||||12 лютого 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (40256) 1999 CM6||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40257) 1999 CZ56||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40258) 1999 CF61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40259) 1999 CZ85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40260) 1999 CU98||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40261) 1999 CD117||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40262) 1999 CF156||||7 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40263) 1999 FQ5||||18 березня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40264) 1999 FJ7||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40265) 1999 FQ22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40266) 1999 GS||1999 GS||5 квітня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40267) 1999 GJ4||||10 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40268) 1999 GU8||||10 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40269) 1999 GP25||||6 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40270) 1999 JE||1999 JE||6 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40271) 1999 JT||1999 JT||4 травня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40272) 1999 JA7||||8 травня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40273) 1999 JS7||||13 травня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40274) 1999 JT14||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40275) 1999 JW15||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40276) 1999 JR19||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40277) 1999 JL30||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40278) 1999 JC34||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40279) 1999 JD35||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40280) 1999 JV44||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40281) 1999 JY47||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40282) 1999 JD48||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40283) 1999 JO50||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40284) 1999 JE52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40285) 1999 JT52||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40286) 1999 JN53||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40287) 1999 JS61||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40288) 1999 JP64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40289) 1999 JS64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40290) 1999 JV64||||10 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40291) 1999 JX71||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40292) 1999 JD72||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40293) 1999 JG73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40294) 1999 JT73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40295) 1999 JX73||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40296) 1999 JE74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40297) 1999 JJ74||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40298) 1999 JD81||||13 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40299) 1999 JN90||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40300) 1999 JT93||||12 травня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

40200